Гарри «Хэп» Холмс Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему по коэффициенту надёжности вратарю(ям) Американской хоккейной лиги, который провёл минимум 25 матчей в регулярном сезоне.

Трофей назван в честь вратаря Гарри «Хэпа» Холмса, который четырежды выигрывал Кубок Стэнли.

Обладатели

Ссылки 
 Официальный вэб-сайт AHL 
 Зал славы AHL 
 Статистика  — на Internet Hockey Database

Американская хоккейная лига